Алешинская волость — название нескольких административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Алешинская волость (Болховский уезд) — в составе Орловской губернии
 Алешинская волость (Брянский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Алешинская волость (Бежецкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Алешинская волость (Алексинский уезд) — в составе Тульской губернии
 Алешинская волость (Кустанайский уезд) — в составе Тургайской области